Turkey Creek (Arizona)
 Turkey Creek (Louisiane)

Homonymie de localités aux États-Unis